Zmajevac (ugriska: Vörösmart) är en ort i Kroatien.   Den ligger i länet Baranja, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Zagreb. Zmajevac ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Zmajevac är platt. Den högsta punkten i närheten är Trojnaš,  meter över havet,  km norr om Zmajevac. Runt Zmajevac är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Beli Manastir,  km väster om Zmajevac. Trakten runt Zmajevac består till största delen av jordbruksmark.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Baranja